Коавилотес има више значења:

 Коавилотес, Лос Коавилотес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Коавилотес (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Коавилотес, Пуебло Нуево (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику